Борис Андреевич Семёнов (род. 15 февраля 1939 года, Оболь) — советский и российский тренер высшей категории по лёгкой атлетике. Заслуженный тренер РСФСР (1979). Заслуженный работник физической культуры РСФСР (1991). Почётный гражданин города Лесной (2017).

Биография 
Борис Андреевич Семёнов родился 15 февраля 1939 года в поселке Оболь Сиротинского района Витебской области. После окончания Великой Отечественной войны семья переехала в Оршу. Там Борис учился в средней школе № 1. После окончания 7 класса, он поступил в Витебский физкультурный техникум. Затем в 1962 году окончил Смоленский институт физической культуры, и стал работать инструктором производственной гимнастики комбината «Электрохимприбор». С 1962 года женат на Лидии Семёновой.

В 1964—1993 и 1994—2001 годах работал старшим тренером по лёгкой атлетике в ДЮСШ спортивного клуба «Факел». С 1993 по 1994 год был заместителем председателя комитета по физической культуре и спорту — директором спортивного клуба «Факел».

С 2011 года Борис Андреевич больше не тренирует, однако он по-прежнему работает в судейских бригадах и Координационном совете по спорту при главе городской администрации.

В 2017 году удостоен звания «Почетный гражданин города Лесной» — за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, активную деятельность по нравственно-патриотическому воспитанию, большой личный вклад в развитие и процветание города Лесного.

Наиболее известным воспитанником Семёнова является олимпийский чемпион 1980 года (г.Москва, СССР) в эстафете 4×100м, чемпион Европы 1982 года (г.Афины, Греция) в эстафете 4×100м, двукратный победитель Универсиад 1979г. (г.Мехико, Мексика) и 1983г.(г.Эдмонтон, Канада) в беге на 110м с барьерами, 13-ти кратный чемпион СССР (100м, 110м/б, эстафета 4×100м) Андрей Прокофьев.

Фотографии разных лет

Награды и звания 
 Почётное звание «Заслуженный тренер РСФСР» (1979).
 Медаль «За трудовое отличие» (1980).
 Почётное звание «Заслуженный работник физической культуры РСФСР» (1991).
 Грамота губернатора Свердловской области (2000).
 Медаль «Ветеран труда».
 Знак отличия Свердловской области «Спортивная доблесть».
 Почетный гражданин города Лесной (2017).

Примечания 

Тренеры СССР по лёгкой атлетике
Тренеры России по лёгкой атлетике